Жюль Он (, первоначально Жиль Жозеф Он, ; ,  — , ) — канадский композитор, музыкальный педагог, скрипач и дирижёр бельгийского происхождения.

Окончил Льежскую консерваторию (1854) по классу скрипки Жозефа Дюпона, затем ещё два года совершенствовал своё исполнительское мастерство в Брюссельской консерватории у Юбера Леонара. В 1856 году покинул Бельгию и обосновался в Нью-Йорке, где в течение 10 лет руководил оркестром одного из второстепенных театров.

В 1865 году обосновался в Канаде (и увлёк за собой Франца Жеэна-Прюма, ставшего более заметной фигурой в канадской музыкальной жизни). На протяжении многих лет преподавал в различных религиозных учебных заведениях, ряд его учеников стали профессиональными музыкантами (наиболее известен из них Оскар Мартель). Основал также любительский оркестр.

Композиторское наследие Она включает комическую оперу «Гранд» (), поставленную в 1899 году в монреальском Театре Её Величества, мессу, ряд сочинений для скрипки и фортепиано, а также Китайский национальный военный марш (1913), посвящённый Сунь Ятсену. Он также опубликовал ряд обработок канадских и ирландских народных песен и учебник игры на скрипке.

Дочь Она Сесиль, в замужестве Леже (1860—1948), на протяжении многих лет возглавляла Монреальский дамский утренний музыкальный клуб и опубликовала книгу «Пятьдесят лет музыкальных воспоминаний» (; 1942).

Ссылки 
 Huot, Cécile. Jules Hone : Статья в Канадской энциклопедии 

Композиторы Канады
Академические музыканты Канады
Музыкальные педагоги Канады